Kožlovac je malo selo pored Benkovca. Prema popisu iz 2011. godine, selo ima 20 stanovnika.

Stanovništvo

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Benkovac